

Patronyme 

 André Auclair (1893-1976), peintre français ;
 Antony Auclair, (1993-), joueur canadien de football américain ;
 Armelle Auclair (1973-2002), joueuse française de rugby à XV ;
 Claude Auclair (1943-1990), auteur de bande dessinée français ;
 Elie-J. Auclair (1866-1946), historien, théologien, professeur et homme d'Église québécois ;
 Georges Auclair (1920-2004), journaliste et écrivain français ;
 Jean Auclair (1946-), homme politique français ;
 Jean-Claude Auclair, producteur de spectacle français ;
 Jean Marc Auclair, (1962-), auteur, producteur et écrivain français ;
 Josée Auclair (1962-), fondeuse canadienne ;
 Kim Auclair (1984-), entrepreneuse, blogueuse et conférencière québécoise ;
 Marcelle Auclair (1899-1983), journaliste et écrivain français ;
 Michel Auclair (1922-1988), acteur français ;
 Michèle Auclair (1919-2005), violoniste française ;
 Olivia Auclair, (1970-),  comédienne et chanteuse belge ;
 Philippe Auclair, (1959-), journaliste, consultant sportif, écrivain et biographe français, spécialiste du football exerçant en Angleterre, ainsi qu'un musicien, chanteur et auteur-compositeur sous le pseudonyme Louis Philippe ;
 Robert Auclair (1926-), président-fondateur de l’Association pour l’usage et le soutien de la langue française (Asulf) ;
 Victor Auclair (Jean Victor Auclair) (1866-1928), architecte français ;
 Vincent Auclair (1965-), notaire, conseiller juridique et homme politique québécois.

Toponyme 

 Auclair, municipalité dans la municipalité régionale de comté du Témiscouata ;
 Auclair, canton dans la municipalité régionale de comté du Témiscouata nommé en l'honneur d'Étienne Auclair-Desnoyers.

Astronomie 

 (15838) Auclair, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme